Dieser Artikel behandelt die dänische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2013 in Schweden. Dänemark nahm außer 1987 an allen Endrunden teil und konnte aber noch nie das Finale erreichen. Die bisher besten Platzierungen sind zwei dritte Plätze (1991, 1993).

Qualifikation 

Dänemark wurde für die Qualifikation in Gruppe 7 gelost und traf dabei erstmals auf Armenien und Österreich sowie auf Portugal und Tschechien. Die Däninnen gewannen die ersten sechs Spiele ohne Gegentreffer, nach der 1:3-Niederlage im vorletzten Spiel gegen Österreich fielen sie aber auf den Relegationsplatz zurück, konnten dann aber durch ein 2:0 gegen Portugal noch an den Österreicherinnen vorbeiziehen, die damit ihre erste EM-Endrunde verpassten, da sie sich auch in den Relegationsspielen gegen Russland nicht durchsetzen konnten. Beste dänische Torschützin in der Qualifikation war Pernille Harder mit 9 Toren.

Tabelle

Spielergebnisse

Vorbereitung  
In der Vorbereitung auf die EM wurden vier Testspiele durchgeführt:

Aufgebot 
Der Kader für die Europameisterschaft wurde angeführt von Kapitänin Katrine Pedersen, der einzigen damals aktiven europäischen Spielerin mit mehr als 200 Länderspielen.
Am 30. Juni musste Sanne Troelsgaard Nielsen wegen einer schweren Krankheit in der unmittelbaren Familie die Teilnahme absagen. Für die Stürmerin wurde ihre Vereinskameradin Emma Madsen nachnominiert, die zuletzt vor zwei Jahren zu einem Einsatz gekommen war.

EM-Endrunde 
Dänemark traf in der Vorrundengruppe A im Eröffnungsspiel auf Gastgeber Schweden sowie in den weiteren Gruppenspielen auf Italien und Finnland. Gegen Schweden und Finnland spielten die Däninnen auch in der Gruppenphase bei der EM 2005, wobei sie damals aufgrund des direkten Vergleichs gegen Finnland ausschieden. Gegen Italien spielten sie zuletzt in der Gruppenphase bei der EM 2001, die sie als Gruppensieger beendeten, dann aber im Halbfinale gegen Schweden verloren.

Nach einem Auftaktremis gegen Schweden folgte gegen Italien eine unglückliche Niederlage und gegen Finnland erneut ein Remis, so dass die Däninnen wieder wie 2009 den 3. Platz in der Gruppe belegten und zwei Tage auf die Ergebnisse der anderen Mannschaften warten mussten. Dabei waren die Chancen auf das Erreichen des Viertelfinales geringer als 2009 als man 3 Punkte hatte, denn nur wenn sich Island und die Niederlande remis getrennt hätten und England und Russland ihr drittes Spiel verloren hätten, wäre Dänemark sicher im Viertelfinale gewesen. Da Island gegen die Niederlande gewann, musste Dänemark auf Niederlagen von England und Russland hoffen, da aber Russland und Spanien sich 1:1 trennten während England gegen Frankreich verlor, musste das Los zwischen Dänemark und Russland entscheiden, welches zu Gunsten von Dänemark ausfiel.

Im Viertelfinale konnte sich Dänemark im Elfmeterschießen gegen Frankreich durchsetzen und erstmals seit 2001 wieder das Halbfinale einer Europameisterschaft erreichen. Gegner dort war das Team aus Norwegen sein. Bereits in der 3. Minute geriet Dänemark in Rückstand, bestimmte dann aber über weite Strecken das Spiel und kam drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit zum Ausgleich. Auch in der Verlängerung machten die Däninnen das Spiel, konnten aber kein Tor erzielen und mussten dann wie gegen Frankreich ins Elfmeterschießen. Dort hatten die Norwegerinnen die besseren Schützinnen, so dass Dänemark aus dem Turnier ausschied.

Gruppenspiele

K. o.-Runde

Einzelnachweise

Weblinks 
uefa.com: Informationen zum Team

Dänemark
2013 Frauen